Justine Henin era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato. 
Serena Williams ha battuto in finale Lindsay Davenport 2-6, 6-3, 6-0.

Teste di serie

Tabellone

Legenda

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2005